Sylvain Beauchamp peut désigner :
 Sylvain Beauchamp, un acteur  québécois ;
 Sylvain Beauchamp (1964-), un joueur de hockey sur glace québécois ;
 Sylvain Beauchamp (1973-), un coureur cycliste québécois.